Браунинг, Джон:
 Браунинг, Джон Мозес (1855—1926) — американский оружейник, изобретатель.
 Браунинг, Джон (1933—2003) — американский пианист.
  (1888—1964) — шотландский футболист, игравший за «Селтик».
  (1915—1971) — шотландский футболист, игравший за «Ливерпуль».
  (1369–1416) — член парламента от  1397, 1401 и 1414 гг.
 Браунинг, Джон (1933—2003) — американский пианист.
  (1831–1925) — английский производитель научных приборов.